Elise Mertens e Aryna Sabalenka erano le campionesse in carica ma sono state sconfitte al primo turno.

In finale Shūko Aoyama e Ena Shibahara hanno battuto Hayley Carter e Luisa Stefani con il punteggio di 6-2, 7-5.

Teste di serie 

  Elise Mertens /  Aryna Sabalenka (primo turno)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (secondo turno)
  Nicole Melichar /  Demi Schuurs (primo turno)
  Tímea Babos /  Veronika Kudermetova (secondo turno)

  Shūko Aoyama /  Ena Shibahara (campionesse)
  Xu Yifan /  Zhang Shuai (seconfo turno)
  Alexa Guarachi /  Desirae Krawczyk (primo turno)
  Hayley Carter /  Luisa Stefani (finale)

Wildcard 

  Hailey Baptiste /  Robin Montgomery (primo turno)
  Kiki Bertens /  Arantxa Rus (primo turno)

  Ajla Tomljanović /  Heather Watson (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Miami Open 2021